3-и Южнотихоокеанские игры 1969 года прошли с 13 по 23 августа в городе Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея. В соревнованиях приняло участие около 1150 спортсменов из 12 стран Океании.

Страны-участницы 

 
 

 Новые Гебриды
 

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол
  Бокс
  Гольф
  Дзюдо
  Футбол
  Нетбол
  Регби
  Парусный спорт
  Софтбол
  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис 
  Волейбол
  Тяжёлая атлетика

Медальный зачёт

Ссылки 

 3-и Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спорт в Папуа — Новой Гвинее
Август 1969 года
1969 год в Папуа — Новой Гвинее
1969 год в спорте